Le mot Priscien peut renvoyer à :
 Priscien de Césarée, un grammairien latin du 
 Priscien de Lydie, un philosophe néoplatonicien
 Théodore Priscien, un médecin